Schwarziana mourei  — вид безжальных пчёл из трибы Meliponini семейства Apidae. Неотропика: Бразилия (Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Tocantins); Парагвай (Central, Cordillera). Не используют жало при защите. Хотя жало у них сохранилось, но в сильно редуцированном виде. Вид был впервые описан в 2003 году американским энтомологом Дж. Мело (G. A. R. Melo) и назван в честь бразильского гименоптеролога профессора Й. Сантьяго Моура (Jesus Santiago Moure), крупного южноамериканского специалиста по пчёлам, который в 1943 году выделил род  (первоначально в качестве подрода в составе рода ).

Примечания

Литература 
 Moure, J. S. (1943). Abelhas de Batatais (Hym. Apoidea). Arq. Mus. Paranaense 3: 145-203 [147] (first introduced as a subgenus of Trigona Jurine, 1807).

Ссылки 
 Список таксонов на BioLib
 eol.org

Пчёлы настоящие
Насекомые Южной Америки
Животные, описанные в 2003 году
Таксоны насекомых, названные в честь людей
Эндемики Южной Америки